Do turnaje mužské dvouhry na tenisovém turnaji AEGON Championships 2013 nastoupilo celkem padesát šest hráčů. Obhájcem titulu z minulého ročníku AEGON Championships byl chorvatský tenista Marin Čilić.

Vítězem se stal první nasazený britský tenista Andy Murray, který ve finále zdolal loňského vítěze Chorvata Marina Čiliće po setech 5–7, 7–5 a 6–3. Vítěz si připsal do žebříčku ATP 250 bodů a získal 86,300 €.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených mělo volný los do druhého kola.
  'Andy Murray (vítěz)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Juan Martín del Potro (čtvrtfinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinále)
  Marin Čilić (finále)
  Sam Querrey (3. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (3. kolo)
  Kevin Anderson (nenastoupil v turnaji kvůli zranění ramene)
  Benoît Paire (2. kolo)
  Grigor Dimitrov (2. kolo)
  Julien Benneteau (2. kolo)
  Lukáš Rosol (2. kolo)
  Jarkko Nieminen (2. kolo)
  Denis Istomin (2. kolo)
  Pablo Andújar (1. kolo)
  Grega Žemlja (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

ATP World Tour 2013
Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2013